Perdóname puede referirse a:
Perdóname, telenovela peruana de 1968.
 Perdóname (álbum), álbum de Eddy Lover de 2008.
 «Perdóname» (canción de Camilo Sesto), canción de Camilo Sesto de 1980.
 «Perdóname» (canción de Dúo Dinámico), canción de Dúo Dinámico.
 «Perdóname» (canción de Ricky Martin), canción de Ricky Martin de 2016.
 Perdóname (canción de Mau y Ricky), canción de Mau y Ricky de 2019.
 «Perdóname» (canción de La Oreja de Van Gogh), canción de 2003.
 Perdóname, serie de televisión turca.